Пела может означать:
 Пела — гора во Франции.
 Пела (город) — малый город в Греции.
 Пела (дим) — община (дим) в Греции.
 Пела (ном) — ном в Греции.
 Пела (периферийная единица) — периферийная единица в Греции.

См. также 
 Пелла